Оверченко Дмитро Олександрович (1989—2017) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Оверченко Кость Гаврилович (1920—2017) — український громадський діяч у Латвії, поет і перекладач.

Також 
 Аверченко
 Оверчук (прізвище)